Racing Engineering ist ein spanisches Rennsportteam. Seit 2005 tritt das Team in der GP2-Serie an.

Geschichte 
Das Team wurde 1999 von Alfonso de Orleans-Borbón gegründet und wird bis heute von ihm geleitet. Es hat seinen Hauptsitz in Sanlúcar de Barrameda in der Nähe von Jerez de la Frontera und dem Circuito de Jerez. Dort befinden sich die Werkstätten und die Verwaltung des Teams. Transport, Unterkunft und Pressearbeit werden von Büros in der Schweiz organisiert.

Racing Engineering trat zunächst in der spanischen Formel 3 an. Von 2001 bis 2006 beherrschte das Team diese Rennserie, gewann in jedem Jahr die Teamwertung und konnte mit Ander Vilariño (2001), Ricardo Maurício (2003) und Borja García (2004) dreimal die Fahrerwertung gewinnen.

2002 begann Racing Engineering außerdem ein Engagement in der World Series by Nissan. Gleich im ersten Jahr gewann das Team die Teamwertung, die Fahrer Franck Montagny und Justin Wilson wurden Zweiter bzw. Vierter der Fahrerwertung. 2003 belegte Racing Engineering den zweiten Platz der Gesamtwertung, Bas Leinders wurde Dritter der Fahrerwertung.

Racing Engineering startet seit 2005 in der GP2-Serie, der Nachfolgeserie der Formel 3000. Ein Sieg in der Teamwertung blieb dem Team bislang versagt, mit Giorgio Pantano (2008) und Fabio Leimer (2013) konnten jedoch zwei Fahrer den Meistertitel einfahren. An der von 2008 bis 2011 ausgetragenen GP2-Asia-Serie nahm das Team nicht teil.

Ergebnisse

Ergebnisse in der GP2-Serie / FIA-Formel-2-Meisterschaft

World Series by Nissan

Spanische Formel-3-Meisterschaft 

 F.-W. = Fahrerwertung, T.-W. = Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website

Team der FIA-Formel-2-Meisterschaft